Франсиско И. Мадеро има више значења:

 Франсиско И. Мадеро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Франсиско И. Мадеро (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Банко де Лондрес (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Чавез (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Окотепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ла Болса де ла Ботеља (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Сан Исидро Калабасиљас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Сан Мигел (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ел Пердидо (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ел Кемадо (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Франсиско И. Мадеро (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Гвадалупе (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ел Наранхал (Касимиро Кастиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Атенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ел Пантано (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ла Болса (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Пуга (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Лос Серитос (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Санта Марија Теопоско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Сантијаго Сијакуи), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Веветла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ел Сабинал (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Кампо 30 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Колонија Аљенде (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ла Монтања (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Лос Наранхос (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Мадеро (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Магејес (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Агва Фрија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, План де ла Глорија (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Нуево Сентро де Побласион (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Којотес (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Колонија Мадеро (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Ранчо дел Падре (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Сан Исидро (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Хуанес (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Пахаритос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Агвас Муертас (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро, Санта Роса (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику